Serpula batequensis är en ringmaskart som beskrevs av Squires och Demetrion 1992. Serpula batequensis ingår i släktet Serpula och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
batequensis